Aglaometra är ett släkte av sjöliljor. Aglaometra ingår i familjen Thalassometridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hårstjärnor
Aglaometra